Horochiw (ukrainisch ; russisch /, polnisch Horochów) ist eine ukrainische Stadt mit etwas mehr als 6500 Einwohnern.

Lage 
Horochiw befindet sich in der Oblast Wolyn. Die Stadt liegt an der Straße N 17 circa 50 Kilometer südlich der Bezirkshauptstadt Luzk und ungefähr 90 Kilometer nördlich von Lemberg.

Geschichte 
Horochiw wurde um 1450 gegründet. Im Jahr 1601 erhielt sie das Magdeburger Stadtrecht. 1928 wurde der Ort durch den Bau einer Verlängerungslinie an die heutige Bahnstrecke Lwiw–Kiwerzi an das Eisenbahnnetz angeschlossen, der Bahnhof befindet sich etwa 8 Kilometer südöstlich des Ortszentrums.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Stadt zum Zentrum der neugegründeten Stadtgemeinde Horochiw (Горохівська міська громада/Horochiwska miska hromada). Zu dieser zählen auch noch die 41 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer, bis dahin bildete die Stadt die gleichnamige Stadtratsgemeinde Horochiw (Горохівська міська рада/Horochiwska miska rada) im Westen des Rajons Horochiw.

Am 17. Juli 2020 wurde der Ort Teil des Rajons Luzk.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Horochiw Teil der Gemeinde:

Partnerschaften 
  (Polen) seit 2004

Weblinks 

 
 Horochiw als Verwaltungssitz der deutschen Besatzungsmacht während des Zweiten Weltkriegs, unter dem russischen Namen Gorochow

Anmerkungen 

Ort in der Oblast Wolyn
Rajon Luzk
Gegründet im 15. Jahrhundert
Stadtrechtsverleihung 1601